Tizapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tizapa, Puebla, ort, Chichiquila, 
 Tizapa, Hidalgo, ort, Tepehuacán de Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar